njb – codice ISO 639-3 della lingua octe aga
 NJB – (The New Jerusalem Bible) – È una delle traduzioni in lingua Inglese della Bibbia Cattolica.